Coccejus, Cocceius of Coccius kan verwijzen naar de volgende personen:

 Lucius Cocceius Auctus (1e eeuw v.Chr.), architect in opdracht van generaal Marcus Vipsanius Agrippa
 Lucius Cocceius Nerva (1e eeuw v.Chr.), politicus, overgrootoom van keizer Nerva
 Nerva (keizer) (30 - 98), officieel Marcus Cocceius Nerva Caesar Augustus
 Gerhard Coccejus (1601 - 1660), Bremens raadsheer en gezant bij vredesonderhandelingen; broer van Johannes
 Johannes Coccejus (1603 - 1669), (eigenlijk Johannes Coch), Nederlands theoloog en rector magnificus van de Hogeschool te Leiden
 Hendrik Cock (1794 - 1866), ook wel Henricus Coccejus, Nederlands rechtsgeleerde en politicus, rector magnificus van de Hogeschool te Leiden
 Ernst Adolf Coccius (1825 - 1890), Duitse oogarts

Nederlandse of Vlaamse achternaam